Куартли — фамилия:

 Куартли, Артур (1839—1886) — американский художник-маринист.
 Куартли, Стивен (род. 1971) — американский художник-импрессионист.

См. также 
 Картли
 Куатли